«Juan Antonio Rodríguez» es el conjunto, del nombre propio Juan Antonio y el apellido Rodríguez, que puede referirse a:

Personajes 
 Juan Antonio Rodríguez Buratti (1932-1994), coronel (r) uruguayo – juzgado por violaciones de los DD.HH.;
 Juan Antonio Rodríguez Duflox (1937-), futbolista español - apodo: Juanín (:w:en);
 Juan Antonio Rodríguez Iglesias (1928-), remero uruguayo;
 Juan Antonio Rodríguez Machín (? -1936), político español de Acción Republicana, concejal y alcalde de Badajoz (1932-1933) asesinado por el bando sublevado al inicio de la guerra civil española;
 Juan Antonio Rodríguez Marín (1939-), político español (:w:ca);
 Juan Antonio Rodríguez Mozo (1989-), boxeador mexicano;
 Juan Antonio Rodríguez Villamuela (1982-), futbolista español;
 Juan Antonio Rodríguez (1774-1848), militar argentino, partícipe del Combate de Coihueco (1848);
 Juan Antonio Rodríguez (n/d), Teniente Mayor de la Corona Española en época pre-independentista de América quien ejecutó la orden de fundar la ciudad de San Fernando de Apure en Venezuela en 1788;
 Juan Antonio Rodríguez, militar argentino, muerto en combate en la guerra de las Malvinas.
 ...